Северозападна „В“ аматьорска футболна група 2012/13 е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора изпадат в областните групи.

Информация

Класиране 

В група
2012/13